Steinstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Steinstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro